Gatito, diminutivo de gato, puede estar haciendo referencia a:
 la cría del felino Felis silvestris catus;
 el nombre común del cactus Maihueniopsis ovata;
 Corbata de gatito, término usado en Panamá a la corbata de lazo.

Nombres vernáculos de mamíferos
Gatos